Cette page contient les pages d'homonymie de ECS et Écs.

Sigle 

ECS est un sigle qui peut faire référence à :
 eau chaude sanitaire ;
 Enhanced chipset, le jeu de processeurs spécialisés des ordinateurs Amiga de seconde génération ;
 électrode au calomel saturée, une électrode de référence standard en électrochimie ;
 Ensemble contre le sida, l'ancien nom de Sidaction ; 
 économique et commerciale option scientifique, la filière scientifique des classes préparatoires économiques et commerciales ;
 Eddy current separator (en français, séparateur à courants de Foucault) ;
 Elitegroup Computer Systems, une entreprise taïwanaise ;
 Équipement de contrôle et de signalisation, dans un système de détection incendie ;
 EDF Coding System, un système de codification développé par EDF, permettant de repérer les différents éléments et fonctions d'une centrale (notamment nucléaire).
Entity component system, une architecture logicielle principalement utilisée dans le développement de jeux vidéos
Esports Championship Series, une architecture créée par Faceit afin de gérer et parrainer des tournois CS:GO

Code 

ECS est un code monétaire qui désigne :
 sucre, la monnaie de l'Équateur, selon la norme ISO 4217.

Nom 
Écs est un nom qui peut désigner :
 Écs, un village de Hongrie.